Wäschebach ist ein Gewässername:

 Wäschebach (Diemel), linker Zufluss der Diemel nach Westheim, Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Wäschebach (Wester), mit Unterlaufname Range, rechter Zufluss der hier noch Wäster genannten Wester in Warstein, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wäschbach
 Wäschenbach
 Weschbach